Чарлс Џоел Нордстром Кинаман (, рођен 25. новембра 1979. у Стокхолму, Шведска) познатији као Џоел Кинаман је шведско-амерички филмски и телевизијски глумац.

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{Den osynlige}- || Кале ||
|-
| 2003. || || -{Hannah med H}- || Андреас ||
|-
| 2005. || || -{Storm}- || Бармен ||
|-
| 2005. || || -{Tjenare kungen}- || Дикан||
|-
| 2006. || || -{Vinnarskallar}- || Гура ||
|-
| 2007. || || -{Arn – The Knight Templar}- || Сверкер Карлсон ||
|-
| 2008. || || -{Arn – The Kingdom at Road's End }- || Сверкер Карлсон ||
|-
| 2009. || || -{In Your Veins}- || Ерик ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – Gruppen för särskilda insatser}- ||Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – Vapenbröder}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – National Target}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – Leo Gaut}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – Operation Näktergal}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Johan Falk – De fredlösa}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2009. || || -{Simon & Malou}- || Стефан ||
|-
| 2010. || Лака лова || -{Easy Money}- || Јохан "JВ" Вестлунд ||
|-
| 2011. || Најмрачнији сат || -{The Darkest Hour}- || Скајлер ||
|-
| 2011. || Мушкарци који мрзе жене || -{The Girl with the Dragon Tattoo}- || Кристер Малм||
|-
| 2012. || || -{Safe House}- || Келер ||
|-
| 2012. || || -{Lola Versus}- || Лук ||
|-
| 2012. || Лака лова 2|| -{Easy Money II: Hard to Kill}- || Јохан "JВ" Вестлунд ||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – Spelets regler}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – De 107 patrioterna}- || Френк Вагнер||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – Alla råns moder}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – Organizatsija Karayan}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – Barninfiltratören}- || Френк Вагнер ||
|-
| 2012. || || -{Johan Falk – Kodnamn Lisa}- || Френк Вагнер||
|-
| 2013. || Лака лова 3 || -{Easy Money III: Life Deluxe}- || Јохан "JВ" Вестлунд ||
|-
| 2014. || Робокап || -{RoboCop}- || Алекс Марфи / Робокап ||
|-
| 2015. || || -{Knight of Cups}- || Ерол ||
|-
| 2015. || Ноћна потера || -{Run All Night}- || Mike Conlon ||
|-
| 2015. ||Дете 44  || -{Child 44}- || Василиј Никитин ||
|-
| 2016.|| Одред отписаних || -{Suicide Squad}- || Рик Флаг ||
|-
| 2016. || || -{Edge of Winter}- || Елиот Бејкер ||
|-
| 2019. || || -{The Informer}- || Пит Кослов ||
|-
| 2021. || Одред отписаних: Нова мисија ||-{The Suicide Squad}- || Рик Флаг ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1990 . || || -{Storstad}- || Феликс Лундстрм ||
|-
| 2008. || || -{Andra Avenyn}- || Густав ||
|-
| 2009. || || -{183 dagar}- || Бајрон||
|-
| 2011–2014. || || -{The Killing}- || Стивен Холдер ||
|-
| 2016−2017. || Кућа од карата|| -{House of Cards}- || Гувернер Вилијам Вил Конвеј ||
|-
| 2018. || Дигитални угљеник || -{Altered Carbon}- || Такеши Ковач ||
|-
| 2019. || || -{Hanna}-'' || Ерик ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Шведски глумци
Амерички глумци